Marie Francouzská ( Marie de France, 18. září 1344, Saint-Germain-en-Laye – 15. října 1404) byla vévodkyně z Baru, milovnice iluminovaných rukopisů a sběratelka kuriozit. Společně s bratrem Janem z Berry a bratrancem Joštem Lucemburským se podílela na objednávce díla Historie o Meluzíně z pera Jana z Arrasu.

Život 
Narodila se jako jedno z mnoha dětí budoucího francouzského krále Jana a Bony, dcery českého krále Jana Lucemburského. V říjnu roku 1364, krátce po otcově smrti, byla bratrem Karlem provdána za svého vrstevníka Roberta, od roku 1354 povýšeného na vévodu z Baru, s nímž trávila dětství a dospívání na francouzském dvoře. Pro uzavření sňatku byl nutný papežský dispenz.

Během manželovy časté nepřítomnosti Marie energicky spravovala panství, podporovala umělce a básníky a často se topila v dluzích. Zemřela po dlouhé nemoci na podzim 1404 a byla pohřbena v rodinné nekropoli v kostele sv. Maxima v Bar-le-Duc.

Výpis předků

Externí odkazy 
  www.mittelalter-genealogie.de
 

Dynastie Valois
Francouzské princezny
Vévodkyně z Baru
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Narození v Saint-Germain-en-Laye
Pohřbení v kostele sv. Maxima v Bar-le-Duc
Narození 18. září
Narození v roce 1344
Úmrtí 15. října
Úmrtí v roce 1404
Ženy